Patriarcado de las Indias puede referirse a:

 Patriarcado de las Indias Orientales
 Patriarcado de las Indias Occidentales